Орджоникидзевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Орджоникидзевское сельское поселение — входит в Сунженский район Ингушетии
 Орджоникидзевское сельское поселение — входит в Мотыгинский район Красноярского края
 Орджоникидзевское сельское поселение — входит в Орджоникидзевский район Хакасии